Nikiforov (Никифоров) je ruské příjmení s těmito nositeli:

 Jurij Nikiforov (* 1970), ruský fotbalista
 Marie Nikiforová (1885–1919), ukrajinská anarchistka
 Nikolaj Nikiforov (* 1982), ruský politik
 Toma Nikiforov (* 1993), belgický judista
 Viktor Nikiforov (1931–1989), sovětský hokejista

Ruská příjmení